Oliver i przyjaciele (ang. Oliver Beene, 2003-2004) – amerykański serial komediowy stworzony przez Howarda Gewirtza.

Jego światowa premiera odbyła się 9 marca 2003 roku na kanale Fox. Ostatni odcinek został wyemitowany 12 września 2004 roku. W Polsce serial nadawany był na kanale TVN 7.

Obsada

Główni 
 Grant Rosenmeyer jako Oliver David Beene
 Grant Shaud jako doktor Jeremiah 'Jerry' Beene
 Wendy Makkena jako Charlotte Caroline Beene
 Andrew Lawrence jako Tayler 'Ted' Mark Beene
 Daveigh Chase jako Joyce
 Taylor Emerson jako Michael

Pozostali 
 Ben Bookbinder jako Neal
 Annie Korzen jako pani Heller
 Maggie Grace jako Elke
 Amanda Michalka jako Bonnie

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2003
Seriale telewizyjne zakończone w 2004
Programy telewizji Fox
Seriale wytwórni 20th Century Fox Television
Seriale wytwórni DreamWorks Television